Dzeržinsk (in bielorusso Дзяржы́нск) è un comune della Bielorussia, situato nella regione di Minsk.

Altri progetti

Collegamenti esterni

Dzeržinsk